Ashland puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Ashland, latifundio del político Henry Clay, ahora monumento nacional (National Historic Landmark) y origen del nombre de diversos pueblos llamados Ashland.
 Ashland, un pueblo en el estado de Alabama.
 Ashland, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Ashland, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Ashland, un pueblo en el estado de Misisisipi.
 Ashland (condado de Chemung, Nueva York), township del estado de Nueva York.
 Ashland (condado de Greene, Nueva York), township del estado de Nueva York.
 Ashland, un condado en el estado de Ohio.
 Ashland, una ciudad en el condado anterior.
 Ashland, una ciudad en el estado de Oregón.
 Ashland, un borough en el estado de Pensilvania.
 Ashland, un condado en el estado de Wisconsin.
 Ashland, una ciudad en el estado anterior.